Joseph Hayes, Joe Hayes o Joey Hayes pueden referirse a:

 Joseph Hayes (1918–2006), autor y dramaturgo estadounidense;
 Joseph H. Acklen (1850–1938), representante de Luisiana en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos;
 Joe Hayes (1936–1999), futbolista inglés que jugó en el Manchester City, Barnsley, y Wigan Athletic;
 Joe Hayes (1945-), autor y narrador de historias relacionadas con el folklore del suroeste estadounidense;
 Joe Hayes (1963-), jugador de hurling durante las décadas de 1980 y 1990;
 Joey Hayes (1976-), jugador de rugby británico;
 Joe Hayes, practicante de taekwondo estadounidense.